Dear God er navnet på flere ting:
 Dear God (sang af Elton John) – sang af Elton John udgivet i 1980
 Dear God (sang af Avenged Sevenfold) – sang af Avenged Sevenfold udgivet i 2007
 Dear God (film) – amerikansk komediefilm fra 1996 instrueret af Garry Marshall
 Dear God (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2006